Ник Эванс (; род. 9 января 1947, Ньюпорт, Южный Уэльс) — британский тромбонист.

Биография 
Ник Эванс начал играть на тромбоне в возрасте 11 лет и в 1966 году он стал членом музыкального коллектива под названием «New Welsh Jazz Orchestra». После этого Эванс играл в Graham Collier Sextet (1968–69), Keith Tippett Group (1968–70), Soft Machine (1969), Brotherhood of Breath (1970–74), Centipede (1970–71), Just Us (1972–73), Ambush (1972), Ninesense (1975–80), Intercontinental Express (1976), Ark (1976, 1978), Nicra (1977), Dudu Pukwana's Diamond Express (1977), Spirits Rejoice (1978–79), Dreamtime (1983).

В 1970 году Эванс принимал участие в записи альбома Lizard группы King Crimson в качестве сессионного музыканта. Общее число записанных с его участием альбомов превышает сотню.

Избранная дискография 
 1969 : The heart of the blues is sound (Champion Jack Dupree) 
 1969 : Down Another Road (Graham Collier Sextet)
 1970 : Manfred Mann Chapter Three (Manfred Mann Chapter Three)
 1970 : Third (Soft Machine)
 1970 : Lizard (King Crimson)
 1970 : You are here... I am there (Keith Tippett)
 1970 : Die Jazz-Werkstatt '70 
 1971 : Conflagration (The Trio)
 1971 : Chris McGregor's Brotherhood Of Breath (Chris McGregor's Brotherhood Of Breath)
 1971 : Banana Moon (Daevid Allen)
 1971 : Out of nowhere (Henry Schifter)
 1971 : Blue Memphis (Memphis Slim)
 1971 : Fourth (Soft Machine) 
 1971 : Dedicated To You, But You Weren't Listening (The Keith Tippett Group)
 1971 : Brotherhood (Chris McGregor's Brotherhood Of Breath)
 1971 : Septober Energy (Centipede)
 1971 : Time of the last persecution by Bill Fay
 1971 : 1969 by Julie Driscoll
 1971 : Reg King by Reg King
 1971 : Rites and Rituals by Ray Russell
 1971 : Worker's Playtime by B B Blunder
 1972 : Graham Bell by Graham Bell
 1973 : 1984 by Hugh Hopper 
 1974 : Live at Willisau by Chris McGregor's Brotherhood Of Breath
 1974 : Alexis Korner Mister Blues (Alexis Korner)
 1975 : Sunset Glow (Julie Tippetts)
 1975 : Desperate Straights (Slapp Happy/Henry Cow)
 1976 : Thunder Into Our Hearts (Jabula)
 1976 : London (Intercontinental Express)
 1976 : Oh ! For The Edge (Elton Dean's Ninesense) 
 1977 : Triple Echo (Soft Machine, 3LP Boxset)
 1977 : Happy Daze (Elton Dean's Ninesense)
 1977 : Listen/Hear (Nicra) 
 1978 : Frames (Music For An Imaginary Film) (Keith Tippett's Ark) 
 1978 : Diamond Express (Dudu Pukwana)
 1978 : Spirits Rejoice (Louis Moholo Octet)
 1981 : Yes Please ! Angoulème 1981 (Chris McGregor's Brotherhood Of Breath)
 1984 : Bunny Up (Dreamtime)
 1985 : Hat Music (Katie Perks) 
 1985 : The Bologna Tapes (Elton Dean Quintet)
 1986 : A Loose Kite In A Gentle Wind Floating With Only My Will For An Anchor (Keith Tippett Sextet)
 1986 : T.R.O.U.B.L.E (Vic Godard)
 1987 : Andy Sheppard (Andy Sheppard)
 1988 : Alexis Korner And... 1972 - 1983 (Alexis Korner) 
 1988 : Copy Cats (Johnny Thunders & Patti Palladin) 
 1988 : Willkommen In West-Poind-Blanc (Clowns & Helden)  
 1988 : Born to Cry'' (Johnny Thunders)

Примечания

Ссылки 
 Nick Evans (A Short Bio)
 Discogs: Nick Evans

Тромбонисты Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Джазмены
Персоналии по алфавиту